Алессандрія — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Алессандрія — провінція в Італії, у регіоні П'ємонт.
 «Алессандрія» —  професійний італійський футбольний клуб з однойменного міста.